Стоян Атанасов Зимбилев е български духовник и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Стоян Зимбилев е роден през 1860 година в неврокопското село Либяхово, тогава в Османската империя. Негов баща е Атанас Зимбилев, деец на ВМОРО, а чичо му Георги Зимбилев е възрожденски просветен деец и участник в църковно-националните борби на българите в Източна Македония. В родното си село Стоян Зимбилев е свещеник в църквата „Света Богородица“ и същевременно оглавява дясното крило на ВМОРО в селото, близко до Борис Сарафов и войводите Михаил Даев и Стоян Мълчанков. На 14 май 1903 година Зимбилев е арестуван заради революционната си дейност. Пребит и окован с вериги е изпратен на заточение в Диарбекир. Неговият случай е споменат в „Мемоара на българското правителство до представителите на великите сили и на балканските държави в София“. За Зимбилев се застъпва екзарх Йосиф I Български, десетгодишната му присъда е отменена и той се завръща в Либяхово.

Заради близостта с дясното крило във ВМОРО Зимбилев е преследван от Яне Сандански и Тодор Паница. На 15 август 1912 г., по време на литургията на Голяма Богородица, Стоян Зимбилев е разстрелян от деец на Сярската група.

Син на Стоян Зимбилев е пунктовият войвода на ВМРО в Либяхово Атанас Попов.

Външни препратки 
 Попов, Ат. „Свещеник Стоян Атанасов Зимбилев – български църковен деец и революционер“, Възрожденските корени на моя род, Благоевград, 2010, стр. 35-67.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български духовници от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Илинден
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение
Жертви на политически убийства в Османската империя
Починали в Илинден
Затворници в Диарбекир